Přírodní zinek (30Zn) se skládá z pěti stabilních izotopů: 64Zn (přirozený výskyt 49,17 %), 66Zn (27,73 %), 67Zn (4,04 %), 68Zn (18,45 %) a 70Zn (0,61 %). Bylo také popsáno 27 radioizotopů tohoto prvku a deset jaderných izomerů. Nejstabilnější radioizotopy jsou 65Zn (poločas přeměny 243,93 dne), 72Zn (46,5 h) a 62Zn (9,186 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 57 minut, většinou kratší než 24 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 65 a nižším se vesměs přeměňují beta plus přeměnou na izotopy mědi, zatímco u 69Zn a těžších radioizotopů se objevuje přeměna beta minus na gallium.

Seznam izotopů

Reference 

zinek
Zinek